Kosmos peut faire référence à :
 Au mot κόσμος du grec ancien ;
 une entreprise de développement de jeux  ;
 Un instrument océanographique pour l'observation de la biodiversité côtière. Open source et développé de concert entre des citoyens et des chercheurs.
 Un logiciel open-source d'édition de carte ;
 Kosmos, spécialiste des portails X-net pour les organisations étendues (éducation, collectivités, entreprises) ;
 Une revue scientifique allemande ;
 Kosmos (satellite), satellite de l'URSS ;
 Kosmos (bec) est le nom d'un bec pour Lampe à pétrole.

Cinéma, littérature 
 Kosmos (salle de cinéma), une ancienne salle de cinéma à Berlin, en Allemagne ;
 Kosmos, un film turc de 2010 réalisé par Reha Erdem, lauréat de l'Abricot d'or au festival Erevan ;
 Kosmos, un roman de Witold Gombrowicz ;
Kosmos, une bande dessinée de Pat Perna et Fabien Bedouel.

Notes et références